Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Наталі Тозья.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Тозья з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Іва Майолі (півфінал)
  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 Ameritech Cup Draw

1997
Тур WTA 1997